HMS Duke of York può riferirsi a varie navi della Royal Navy:

  – cutter
  – nave da battaglia della Classe King George V